Anita Valen de Vries (1968- ), ciclista noruega
 Auke de Vries (1937- ), escultor i dibuixant neerlandès
 Berden de Vries (1989- ), ciclista neerlandès
 Gerard de Vries Lentsch (1883-1973), regatista neerlandès
 Gerrit de Vries (1967- ), ciclista neerlandès
 Gustav de Vries (1866-1934), matemàtic neerlandès (germà de Jan)
 Hans Vredeman de Vries (1527-1604), pintor, gravador i tractadista del renaixement flamenc
 Hendrik de Vries (1867-1954), matemàtic neerlandès
 Hugo de Vries (1848-1935), botànic neerlandès
 Jan de Vries (1858-1940), matemàtic neerlandès (germà de Gustav)
 Jan de Vries (1896-1939), atleta i futbolista neerlandès
 Nyck de Vries (1995- ), pilot d'automobilisme neerlandès
 Rosa de Vries-van Os (1828-1889), soprano holandesa; el seus descendents porten el cognom Devriès: Marcel Devriès, Maurice Devriès
 Ryan de Vries (1991- ), futbolista neozelandès
 Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666), almirall i heroi naval flamenc